Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Nicole Bradtke e Elna Reinach che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Jana Novotná 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Jana Novotná (finale)
 Mary Joe Fernández /  Betsy Nagelsen (secondo turno)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (semifinali)

 Elise Burgin /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (Campionesse)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (primo turno)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1990